Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1978.

Setzliste

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen 26 Damen teil. Daraus konnten sich mindestens die beiden Tschechoslowakinnen Iva Budařová und Katařina Skronská, die Argentinierin Viviana Gonzales und die Australierin Nerida Gregory für das Hauptturnier qualifizieren. Als Lucky Loserin gelangte auch die Französin Brigitte Simon dorthin.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 16. bis 22. Mai 1978, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 32. Jahrgang, Heft 11 (1. Juni-Ausgabe 1978)

Anmerkungen

Weblinks 
 Ergebnisse auf den Seiten der ITF

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1978